Inishbofin ( – „Insel der weißen Kuh“) ist der Name zweier Inseln in Irland:

 Inishbofin (Donegal) im County Donegal
 Inishbofin (Galway) im County Galway